Села:
 Мирча — Закарпатська область, Ужгородський район
 Мирча — Київська область, Бородянський район